ЗАЗ-968 «Запорожец» — советский автомобиль I группы малого класса, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом.

История 
Автомобиль ЗАЗ-968 пришёл на смену модели ЗАЗ-966 и во многом повторял её. Производился с 1971 по 1979 год. Отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, новой приборной панелью. В конце 1973 года автомобиль был модернизирован и получил иное оформление передка (узкий молдинг вместо псевдо-решётки радиатора), укороченные воздухозаборники охлаждения, обновленную светотехнику и прочие незначительные изменения. При дальнейшем производстве в конструкцию ЗАЗ-968 постепенно вносились изменения и улучшения, такие, как фары типа «европейский луч» и другие.

С 1973 по 1979 год выпускалась модернизированная модель ЗАЗ-968А, а с конца 1979 года в серию пошёл ЗАЗ-968М со значительно обновлённым внешним оформлением кузова.
Последний ЗАЗ-968М был выпущен 15 июня 1994 года.

Характерные особенности модели: заднемоторная компоновка, V-образный двигатель воздушного охлаждения, автономный бензиновый отопитель.

Во втором полугодии 1987 года, после начала производства ЗАЗ-1102, государственная розничная цена на ЗАЗ-968М была снижена с 5375 до 3900 рублей.

Отличия ЗАЗ-968А от ЗАЗ-968 
 Травмобезопасный рулевой вал — имеет разрезную муфту, ломающуюся при лобовом столкновении, что исключает смещение рулевой колонки внутрь салона
 Новые сиденья (от ВАЗ-2101)
 Замок зажигания с противоугонным устройством
 Двухконтурная тормозная система
 Главное зеркало типа ВАЗ
 Новая панель приборов
 Применение аварийной сигнализации

Отличия ЗАЗ-968М от ЗАЗ-968А 
ЗАЗ-968М отличался от предшественников куда более существенно. Прежде всего это касается внешнего облика:

 Задние фонари (у 968 и 968А круглые, у 968М — усовершенствованные, прямоугольные).
 Панель передка поменяла форму, стала выпуклой (за счёт этого дополнительно увеличен объём багажника), на ней появились прямоугольные — вместо круглых — указатели поворотов, окантовка фар — из чёрной резины, орнамент спереди заменён на чёрную полосу с надписью «968М». Бамперы обрели съёмные боковые части из пластика и срединную резиновую полосу. Таким образом, у ЗАЗ-968М намного меньше хромированных деталей.

Претерпела изменение и внутренняя компоновка:
 Запасное колесо перенесено из багажника под капот, справа от двигателя (с конца 1991 года оно вернулось обратно в багажник, а его место занял аккумулятор, перенесённый из багажника).
 Модернизированная панель приборов (как ранее на ЗАЗ-968АЭ).

Существенные изменения коснулись и силового агрегата:
 На ЗАЗ-968М устанавливались три двигателя МеМЗ-968Э, МеМЗ-968ГЭ и МеМЗ-968БЭ. Для всех трёх двигателей базовой моделью является двигатель МеМЗ-968Э (41 л. с.). Двигатель МеМЗ — 968ГЭ (45 л. с.) отличается от базового двигателя установкой новой конструкции двухкамерного карбюратора типа ДААЗ 2101-20, а также новым впускным коллектором. Двигатель МеМЗ-968БЭ (50 л. с.) отличается теми же элементами, что и двигатель 45 л. с., и дополнительной конструкцией новых головок цилиндров с уменьшенным объёмом камер сгорания, за счёт этого повысилась степень сжатия с 7,2 до 8,4, что позволяло использовать бензин АИ93. Модификация 968МР оснащалась вакуумным полуавтоматом управления сцепления.
 Полностью изменена схема охлаждения двигателя. Воздух для охлаждения стал поступать через штампованную решётку в крышке капота. Вместо боковых воздухозаборников («ушей») в задних крыльях остались небольшие решёточки («жабры»), причём правая по ходу движения решётка использовалась для дополнительного забора воздуха, а левая — для выпуска. Применён вентилятор с другим профилем лопастей, имеющей бо́льшую производительность при сниженной шумности и отбираемой от двигателя мощности. Такое решение избавило машину от перегрева (правда, при условии, что владелец содержал межрёберное пространство цилиндров и головок двигателя в чистоте).
 Карбюратор получил экономайзер принудительного холостого хода.

Электромобиль на базе ЗАЗ-968 
 В 1973 году на кафедре электрических машин Запорожского машиностроительного института создали электромобиль на базе ЗАЗ-968.

Модификации ЗАЗ-968 для инвалидов 
 ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968АБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
 ЗАЗ-968Б2 и ЗАЗ-968АБ2 — для инвалидов, у которых повреждена правая нога, но здоровые руки.
 ЗАЗ-968АБ4 — для инвалидов, у которых повреждена левая нога, но здоровые руки;
 ЗАЗ-968Р — для инвалидов, имеющих здоровые одну руку и одну ногу;
 ЗАЗ-968МР — для людей с одной повреждённой рукой и одной ногой;
 3A3-968МБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
 ЗАЗ-968МД — для инвалидов, у которых повреждена одна нога;
 ЗАЗ-968МГ — для инвалидов, у которых повреждена одна нога — на данный автомобиль, вместе с модификацией ЗАЗ-968М-005 устанавливали двигатель МеМЗ-966Г и мощностью 27 л. с., других указанных производителем отличий от ЗАЗ-968МД нет.

ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Р имеют автоматическое электромагнитное сцепление. ЗАЗ-968Р, ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Б2 имеют двигатель 887 см³/27 л. с. и по примерному числу лошадиных сил получили народное название «тридцатка», в отличие от «сороковок», к которым относили модификации с мощностью двигателя 40 л. с.

Пикапы 
 ЗАЗ-968АП — пикап, использовавшийся для внутризаводского транспорта.
 ЗАЗ-968МП - пикап, созданный в 1990 году и выпускавшийся до снятия с конвейера всей линейки ЗАЗ-968 в 1994 году. Всего приблизительно было выпущено 2500 автомобилей. Подавляющее большинство из них эксплуатировалось на территории Украины, в том числе на самом автозаводе в качестве развозного транспорта. В Россию ЗАЗ-968МП поступал единичными экземплярами.

Модель изготавливалась по стапельно-обходной технологии — у выбракованного кузова ЗАЗ-968М отрезалась задняя часть крыши стойками и приваривалась задняя стенка с окном; кромкой грузового борта являлся вваренный гнутый П-образный профиль. Открытый грузовой отсек обшивался оргалитом с дерматином (как и в салоне), что вело к его быстрой порче в открытых условиях, в полостях скапливалась вода, что способствовало развитию коррозии.

Эксплуатировать пикап по прямому назначению оказалось неудобно — моторная компоновка перекрывала доступ к грузу сзади, а высокий неоткидывающийся борт был неудобен при осуществлении погрузки-выгрузки сбоку.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ЗАЗ
 Официальный сайт ЗАЗ на Украине

Автомобили ЗАЗ
Автомобили для инвалидов
Электромобили СССР